

Liefde 
 Romance (liefde), een liefdesrelatie waarbij de nadruk ligt op het emotionele aspect

Kunst 
 een dichtvorm, zie Volksballade
 Romance (muziek), een muzikale vrije vorm

Overig 
 Romance (1930), een film uit 1930 met Greta Garbo
 Romance (1999), een Franse film uit 1999, ook bekend als Romance X
 Romance (album), een muziekalbum
 Romance (blad), een maandblad
 Romance (single), lied van Jules Shear, op de plaat gezet door Severin Browne (1974) en The Cats (1976)

Zie ook 
 Romantiek (doorverwijspagina)